Suchaja Tunguska (russisch Сухая Тунгуска; Trockene Tunguska) bezeichnet in der Region Krasnojarsk in Russland (Asien):

 Suchaja Tunguska (Dorf), Dorf an der Mündung dieses Flusses:
 Trockene Tunguska, Nebenfluss des Jenissei